Васильев, Сергей Васильевич:
 Васильев, Сергей Васильевич (1827—1862) — актёр московского театра.
 Васильев, Сергей Васильевич (род. 1958) — советский хоккеист.
 Васильев, Сергей Васильевич (род. 1960) — прокурор Московской области.